Borgman (film)
 95219 Borgman,asteroide della fascia principale.
 Jim Borgman,fumettista statunitense
 Borgman 2030